Cette liste de la faune française regroupe les espèces de rapaces peuplant la France métropolitaine (Corse comprise).

 thumb | right | Cartographie de la France métropolitaine.

Le terme « rapace » est un nom vernaculaire ambigu désignant des oiseaux carnivores, des ordres accipitriformes et falconiformes pour les rapaces diurnes et des strigiformes pour les rapaces nocturnes.
Il s'agit d'un groupe paraphylétique.

Voici les différentes catégories utilisées par la liste rouge de l'UICN mondial et par la liste rouge de l'UICN France :

Il peut contenir dans cette liste des espèces étant non reconnues par l'UICN France (faute de données par exemple).

Il n'existe pas de rapaces endémiques en France.

Ordre : Accipitriformes

Famille : Accipitridae

Famille : Pandionidae

Ordre : Strigiformes

Famille : Strigidae

Famille : Tytonidae

Ordre : Falconiformes

Famille : Falconidae

Notes et références

Annexes

Bibliographie

Liens externes 

 Dubois P.J., Le Maréchal P., Olioso G., Yésou P., 1998. Inventaire des oiseaux de France, Nathan, Paris. 
 Liste des espèces d'oiseaux de France, classification de Sibley & Moore, 1996
 Liste des espèces d'oiseaux de France, classification CINFO, 1993
 Liste des oiseaux de France A-G et H-Z
 Observations d'oiseaux rares en France sur Oiseaux-nature.com
 INPN - Listes et livres rouges 
 Les oiseaux allochtones en France 
 http://www.bibliographie-ornithologie-francaise.fr/biblio_ornitho.php?page=especes

Articles connexes 

 Faune de France
 Liste des espèces d'oiseaux de France
 Oiseau
 France

France, rapaces
rapaces